

Sigle 
 Automobilwerk Zwickau – marchio tedesco orientale con cui inizialmente venne commercializzata la Trabant

Codici 
 AWZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ahwaz (Iran)
 AWZ – codice vettore ICAO di Air West